

Geografia 
 Tirso – fiume che scorre in Sardegna

Persone 
 Tirso – santo cristiano
 Jesús Tirso Blanco – vescovo cattolico e missionario argentino

Altro 
 Tirso – bastone rituale attribuito al dio greco Dioniso 
 9009 Tirso – asteroide della fascia principale
 Tirso – termine botanico

Pagine correlate 
 San Tirso